Diese Liste der Abgeordneten des Parlaments der Republik Moldau (XIX. Legislaturperiode) listet alle Abgeordneten des Parlaments der Republik Moldau in der XIX. Gesetzgebungsperiode zwischen 2010 und 2014 auf. Nach der Parlamentswahl in der Republik Moldau 2010 am 28. November 2010 entfielen von 101 Mandaten 42 auf die Partei der Kommunisten der Republik Moldau (Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM), 32 auf die Liberaldemokratische Partei Moldaus (Partidul Liberal Democrat din Moldova, PLDM), 15 auf die Demokratische Partei Moldaus (Partidul Democrat din Moldova, PDM) und 12 auf die Liberale Partei (Partidul Liberal, PL).

Abgeordnete

Einzelnachweise

Weblinks 
 Parlament der Republik Moldau
 Liste der gewählten Abgeordneten nach der Parlamentswahl 2010

Liste (Abgeordnete)